Think! ist der Titel von:

 Think! (James-Brown-Album), R&B-Album von James Brown and The Famous Flames (1960)
 Think! (Dr.-Lonnie-Smith-Album), Jazzalbum von Dr. Lonnie Smith (1969)
  Think! (Erzählung), Erzählung von Isaac Asimov (1977)

Siehe auch:
Think